AMX A-1 — avião de ataque produzido pelo consórcio AMX Internacional
 AMX-13 — carro de combate produzido na França
 AMX-30 — carro de combate produzido na França

 AMX-50 — carro de combate produzido na França

 AMX-56 Leclerc (Leclerc (tanque) — carro de combate produzido na França
 AMC AMX — carro esportivo produzido pela American Motors no final da década de 60
 AMX Index — acrônimo de Amsterdam Midkap Index, índice de empresas neerlandesas listadas na Euronext Amesterdão